Choristodera é uma ordem de répteis semi-aquáticos pré-históricos que surgiram durante a Era dos Dinossauros, sobreviveram à Extinção K-Pg e vieram a se tornar extintos apenas no período Mioceno. Seus fósseis foram encontrados na América do Norte e na Eurásia. Sua posição na árvore genealógica dos répteis, assim como a de muitos grupos, ainda é incerta, mas acredita-se que sejam parentes dos arcossauros.

Características 
Muitos choristodera, como o conhecido gênero Champsosaurus, eram externamente semelhantes aos gaviais de hoje, e é provável que levassem um estilo de vida semelhante, caçando pequenos animais aquáticos ao longo dos rios, lagos, pântanos e águas marinhas. Outras espécies porem, como o Hyphalosaurus, eram radicalmente diferentes.

Os choristodera mais primitivos, como Cteniogenys e Monjurosuchus, eram pequenos e lembravam lagartos aquáticos. Outros gêneros, como Hyphalosaurus e Shokawa possuiam uma aparência curiosa devido a seus longos pescoços que lembravam os dos plesiossauros e notossauros.

Classificação

Ligações externas 
 
 

 
Répteis pré-históricos